Holden Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Holden (Holden Lake), sjö i Québec och Ontario, 
 Holden Lake, Timiskaming District, sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar